Крэ́док ():
 Крэдок — пролив на севере Новой Зеландии, один из трёх проливов, соединяющих залив Хаураки и Тихий океан.
 Крэдок — город в Восточно-Капской провинции ЮАР.

Фамилия 
  (ок. 1708—1778) — священник Церкви Ирландии, епископ Килмора (1757—1772), архиепископ Дублина (с 1772).
  (1759—1839) — британский военный и политический деятель, главнокомандующий Мадрасской армией (1804—1807), губернатор Капской колонии (1811—1814).
  (1799—1873) — британский политик, член Палаты общин (1830—1831), сын 1-го барона Хоудена.
  (1633—1695) — англиканский священник, провост Итонского колледжа (с 1681), брат Сэмюэла Крэдока.
 Крэдок, Кристофер (1862—1914) — британский военно-морской офицер, командующий Североамериканской и Вест-Индской станцией (1913—1914).
  (1660—1716) — английский художник, чьи работы входят в собрания Британского музея и галереи «Тейт».
  (1584—1636) — английский политик, первый мэр Стаффорда (1614—1615), член Палаты общин (1621—1625, 1628—1629).
  (ум. 1641) — английский политический деятель, первый губернатор Колонии Массачусетского залива (1628—1629), член Палаты общин (1640—1641).
  (1923—2010) — британский дипломат и чиновник, посол Великобритании в Китае (1968—1969, 1978—1984), председатель Объединённого разведывательного комитета (1985—1992).
  (род. 1969) — британский рок-гитарист.
  (ок. 1621—1706) — английский протестант-нонконформист и педагог, брат Закари Крэдока.
  (ур. Пеши; 1909—1994) — американский повар, ресторанный критик и писательница.
  (1886—1943) — британский кочегар, кавалер Креста Георга (посмертно).
  (1749—1833) — британский политик, член Палаты общин (1798—1806).
  (ум. 1985) — канадский брокер и спортивный функционер, основатель клуба по игре в канадский футбол «Монреаль Алуэттс», владелец клуба «Торонто Аргонавтс» (1956—1960) и баскетбольного клуба «Торонто Хаскис» (1946—1947).

См. также